Alabaster je lahko:
 Alabaster, Alabama
 alabaster (mineral)